Igrzyska Południowego Pacyfiku 1999 (ang. South Pacific Games 1999) – jedenasta edycja Igrzysk Południowego Pacyfiku, która odbyła się w dniach 29 maja – 12 czerwca 1999 roku w stolicy Guamu, Hagåtñie. Dziewiąty raz zwycięzcą tabeli medalowej została Nowa Kaledonia.

Dyscypliny 
  ()
  ()
  ()

Tabela medalowa

Przypisy